«Еврейский легион» — в современной истории термин применяется в разных контекстах:

 1794: Еврейский полк лёгкой кавалерии (), участвовавший в восстании Костюшко в Польше.
 1855: Новый Еврейский легион, создавался Адамом Мицкевичем в Стамбуле из польских евреев для участия в Крымской войне на стороне Турции.
 1917—1919: Еврейский легион (, ) — добровольное подразделение (5 батальонов) времён Первой мировой войны, созданное по инициативе В. Жаботинского и И. Трумпельдора в составе британской армии против Османской империи. Также известен как «Zion Mule Corps» («Сионский корпус погонщиков мулов») — по имени первоначальной части.
 1919: Еврейский ударный батальон () — самостоятельное оперативное военное подразделение 1-го корпуса Галицкой Армии.
 1940—1946: Еврейская бригада (, ) — единственное еврейское национальное воинское соединение в составе союзных войск (британской армии) в годы Второй мировой войны.